Chácaras Esperança (ou apenas Esperança) é um bairro localizado na zona oeste de Londrina.

Características 
É um bairro relativamente novo, afastado da área central. Atualmente têm se verificado um considerável crescimento de mansões de alto padrão.

Principais Vias 
 Av. Gil de Abreu Souza
 R. Domingos Massarutti
 R. João Gomes do Nascimento
 R. Nelson Vicentini

Subdivisões 
 Chácaras Esperança
 Residencial Acácia Imperial
 Royal Forest Residence & Resort
 Royal Forest Residence & Resort II
 Royal Golf Residence
 Royal Park Residence & Resort
 Royal Tennis Residence & Resort
 Terras de Santana I

Bairros de Londrina